«Кримтеплиця» — стадіон в смт Аграрному АРК
 «Кримтеплиця» — український футбольний клуб із смт Молодіжного Сімферопольського району АРК